

Населені пункти та їхні частини

 Ковалев — село в гміні Бучек Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Ковалев — село в гміні Плешев Плешевського повіту Великопольського воєводства
 Ковалев — осада в гміні Серошевіце Островського повіту Великопольського воєводства

Примітки